Tomowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Tomowa-Sintow (* 1941), bulgarische Opernsängerin (Sopran)
 Liljana Tomowa (* 1946), bulgarische Leichtathletin
 Malina Tomowa († 2011), bulgarische Autorin und Verlegerin
 Wiktorija Tomowa (* 1995), bulgarische Tennisspielerin